Rue de Nemours peut désigner :
 la rue de Nemours à Annecy ;
 la rue de Nemours à Boulogne-sur-Mer ;
 la rue de Nemours à Paris ;
 la rue de Nemours à Rennes ;
 la rue de Nemours à Ury.